No Meals on Wheels («Инвалидов не кормим») — четырнадцатая серия пятого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 25 марта 2007 года на канале FOX.

Сюжет 
Питера раздражает, что его приятель Морт Голдман постоянно занимает у них всякие вещи, поэтому он мастерит пугало Гитлера, которое отпугивает Морта от его дома. Однако, создавая чучело, Питер загубил свой лучший костюм, поэтому Лоис ведёт его на распродажу подержанной одежды (Quahog Thrift Store), где Питер восхищён фланелевой пижамой (). Приобретя себе такую, Питер вскоре замечает, что он теперь может «биться электричеством», если потрёт ноги о ковёр, и потому воображает себя Иисусом и «Человеком-электричество» (Electric-Man), терроризируя домочадцев. Замученная «электро-выходками» Питера, Лоис с помощью Куагмира (он неправильно понял просьбу Лоис «проэпелировать её ковры», поэтому с удовольствием пришёл, рассчитывая на секс с ней) убирает все ковры из дома, и под одним из них находится входной жетон на паром Род-Айленда XVIII века, который удаётся продать за 50 000 долларов.

Получив деньги, Питер и Лоис решают осуществить свою давнюю мечту, открыв собственный ресторанчик под названием «Дом чавканья Большого Пита» (Big Pete’s House of Munch). Затея удаётся, семья в полном составе работает там, но дела идут не очень успешно: мало клиентов. Джо решает добавить посетителей, пригласив туда своих друзей-инвалидов. Это не нравится Питеру, который теперь сравнивает свой ресторан с «кафетерием в госпитале для ветеранов» (cafeteria to the veterans' hospital), и он запрещает инвалидам вход в своё заведение: «Без рубашек, ботинок и ног не обслуживаем» (no shirt, no shoes, no legs, no service).

Обозлённые инвалиды под командованием Джо создают (из самих себя и своих инвалидных колясок) гигантского робота «КалекоТрона» (CrippleTron), который обрушивается на ресторан. Питер, Крис и Стьюи держат оборону на крыше своего заведения. С большим трудом им удаётся победить гиганта (Стьюи ослепляет Джо — «голову» робота), но в бою ранен Питер, и теперь ему две недели придётся ездить на инвалидной коляске. Теперь Питер осознаёт, каково это — быть инвалидом; он приносит свои извинения Джо, восстанавливая с ним дружеские отношения.

Создание 
 Автор сценария: Майк Генри.
 Режиссёр: Грег Колтон.
 Композитор: Уолтер Мёрфи.
 Приглашённые знаменитости: Патрик Стюарт и Бен Стиллер (оба — камео), Кит Фергюсон (в роли Джимми Смитса).

Интересные факты

Ссылки на культурные явления 
 Название эпизода пародирует название программы «Еда с доставкой на дом» () и фильма «Закусочная на колёсах».
 В начале эпизода Питер и Брайан смотрят по телевизору шоу «Топ-модель по-американски» (2003 — н. в.)
 Во врезке присутствуют «Мексиканские супер-друзья»: Мексиканский Супермен, Мексиканский Бэтмен и пр.
 Испугавшийся пугала Морт призывает спасать Джона Стюарта, называя его «нашим самым важным евреем».
 Из врезки мы узнаём, что когда-то Брайан едва не погиб, разойдясь во мнениях со своим соседом о судебном процессе над О. Джей Симпсоном.
 Питер составил «список известных армян»: Эрик Бегозиан, Андре Агасси и Джерри Тарканиан.
 Во врезке можно увидеть Лайзу Миннелли, снимающуюся для «Плейбоя». Она плачет и требует любви от мамы.
 В эпизоде пародируется вступительная музыкальная тема из сериала «Мод» (1972 — 1978). На протяжении 85 секунд Питер с Лоис неподвижно сидят на диване, ожидая появления на экране главной героини.
 Для рекламы своего ресторана Питер нанимал Найта Шьямалана.
 Во врезке присутствует «MC Эшер» со своим «странным видеоклипом».
 Пытаясь объяснить Лоис, почему нужно закрывать ресторан, Питер демонстрирует той фото Марка Хэрмона.
 В конце эпизода исполняется песня  (1983) Элтона Джона.
 Сцена, в которой Питер, Крис и Брайан стоят на крыше ресторана, ожидая нашествия друзей Джо — аллюзия на фильм Джорджа Ромеро «Рассвет мертвецов» (1978)
 Также присутствует пародия на мультфильм «Вольтрон» (в данном эпизоде Вольтрон состоит из всех инвалидов, друзей Джо, которые хотят, чтобы Питер впустил их в свой ресторан).

Мелочи 
 Премьеру эпизода посмотрели 7 970 000 зрителей.
 Семья играет в настольную игру «Йетзи».
 «Телевизионный совет родителей» в очередной раз назвал новую серию «Гриффинов» худшим шоу недели. Особенно его покоробила нечувствительность к проблемам инвалидов, и изображение Гитлера в роли пугала (ужасного еврея) (for its insensitivity toward the disabled, and a gag depicting Adolf Hitler as a scarecrow, or "Scare Jew, " as it was referred to in the episode).

Ссылки

Примечания 

Серии «Гриффинов»